Nueva Libertad ist der name folgender Orte in Mexiko:

 Nueva Libertad (Acacoyagua) in Chiapas
 Nueva Libertad (Frontera Comalapa) in Chiapas
 Nueva Libertad (La Concordia) in Chiapas
 Nueva Libertad (La Trinitaria) in Chiapas
 Nueva Libertad (Ocosingo) in Chiapas
 Nueva Libertad (Tzimol) in Chiapas
 Nueva Libertad (Guadalupe) in Nuevo León